Vantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellan-Vantjärnen, sjö i Vansbro kommun,  (4,21 ha)
Norra Vantjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Södra Vantjärnen, sjö i Vansbro kommun,  (5,16 ha)
Vantjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (9,95 ha)
Vantjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Vantjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även
Vanntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn